Amílcar o Hamílcar (,  o, segons Ammià, ) era un nom púnic derivat de la deïtat Melcart de Tir, equivalent a l'Hèracles grec. Amílcar es pot traduir per 'Regal de Melkart' i va ser un nom corrent a Cartago. Com que aquest estat no aplicava normalment noms familiars, els nombrosos personatges de nom Amílcar són de vegades confosos entre ells.

Els principals són:
 Cartaginesos:
 Amílcar (480 aC), comandant cartaginès de l'expedició a Sicília el 480 aC
 Amílcar (406 aC), militar cartaginès.
 Amílcar (339 aC), un dels comandants del gran exèrcit cartaginès a Sicília el 339 aC
 Amílcar Rodà, ambaixador cartaginès.
 Amílcar (317 aC), militar cartaginès governador de Sicília 
 Amílcar (311 aC), militar cartaginès governador de Sicília 
 Amílcar (262 aC), general cartaginès
 Amílcar Barca, militar cartaginès.
 Amílcar (219 aC), governador de l'illa de Malta.
 Amílcar (215 aC), general cartaginès que operava a Hispània el 215 aC.
 Amílcar (210 aC), almirall cartaginès 
 Amílcar (205 aC), oficial cartaginès de l'exèrcit d'Anníbal durant la segona guerra púnica, governador de Locres.
 Amílcar (200 aC), general cartaginès
 Amilcar el Samnita, polític cartaginès.
 Amilcar (149 aC), ambaixador cartaginès.
 Amílcar de Sousa, metge portuguès.

Música 
 Amilcar (Colonna), (1693), va ser una òpera del compositor italià Giovanni Paolo Colonna

Referències